Beaugrand oder Beaugrande ist der Familienname folgender Personen:

 Cassandre Beaugrand (* 1997), französische Profi-Triathletin
 Catherine Beaugrand (* 1953), französische Installationskünstlerin und Bildhauerin
 Günter Beaugrand (1927–2018), deutscher Journalist und Publizist
 Honoré Beaugrand (1848–1906), kanadischer Politiker, Publizist, Schriftsteller und Journalist
 Jean de Beaugrand (1584–1640), französischer Mathematiker, Philosoph, Maler
 Robert-Alain de Beaugrande (1946–2008), österreichischer Linguist